Piotrowski (polnische Aussprache []) ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Iwanowitsch Piotrowski (1898–1938), russischer Kritiker und Librettist von Prokofjews Romeo und Julia und Schostakowitschs Der helle Bach

 Antoni Piotrowski (1853–1924), polnischer Maler und Kriegskorrespondent
 Boris Borissowitsch Piotrowski (1908–1990), Direktor der Eremitage in Sankt Petersburg
 Czesław Piotrowski (1926–2005), polnischer General
 Damian Piotrowski (* 1987), polnischer Fußballspieler bei Zagłębie Lubin
 Gustav von Piotrowski (1833–1884), österreichisch-polnischer Physiologe

 Irene Piotrowski, kanadische Leichtathletin, Bronze-Medaille bei den British Empire and Commonwealth Games 1966
 Jakub Piotrowski (* 1997), polnischer Fußballspieler
 Jan Piotrowski (* 1953), polnischer Bischof
 John L. Piotrowski, Kommandeur des North American Aerospace Defense Command (1987–1990)
 Jutta Piotrowski, deutsche Eistänzerin, Silber-Medaille bei den Deutschen Eiskunstlaufmeisterschaften 1951
 Kathrin Piotrowski (* 1980), Badminton-Spielerin, Deutsche Meisterin im Damen- und Mixed-Doppel
 Leszek Piotrowski (1938–2010), polnischer Politiker
 Luke Piotrowski, Drehbuchautor
 Maksymilian Antoni Piotrowski (1813–1875), polnischer Maler und Hochschullehrer
 Marek Piotrowski (* 1959), polnischer Basketballtrainer
 Michał Piotrowski (* 1981), polnischer Eishockeyspieler
 Michail Borissowitsch Piotrowski (* 1944), Direktor der Petersburger Eremitage seit 1992
 Michał Julian Piotrowski, Rektor der Musikakademie Krakau (1929–1938)
 Mirosław Piotrowski (* 1966), polnischer Politiker, Abgeordneter des Europäischen Parlaments seit 2004
 Paweł Piotrowski, polnischer Leichtathlet, Teilnehmer bei den Paralympischen Spielen
 Piotr Piotrowski (1952–2015), polnischer Kunsthistoriker, Kurator und Hochschullehrer
 Raimund Genrichowitsch Piotrowski (1922–2009), russischer Sprachwissenschaftler und mathematischer Linguist
 Roman Piotrowski (1895–1988) polnischer Architekt und Politiker
 Sebastian Piotrowski (* 1990), deutsch-polnischer Fußballspieler
 Tadeusz Piotrowski (1939–1986), polnischer Bergsteiger
 Werner Piotrowski (1932–2019), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Piotrowski-Gesetz in der Allgemeinen Linguistik